Foe puede referirse a:

 Foe, una unidad de energía.

 Foe, novela del escritor sudafricano J. M. Coetzee.